K43, K-43 ou K.43 peut faire référence à :
 Hernie abdominale, d'après la classification internationale des maladies ;
 K-43, un sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière de la Marine soviétique ;
 Sonate K. 43, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
 Symphonie nº 6, K. 43, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres